Joan II de Rohan (16 de novembre de 1452 - 1516), va ser un dels més poderosos senyors de Bretanya de la fi del .

Biografia 
Membre de la casa de Rohan, era fill d'Alan IX de Rohan († 1462) i de Maria de Lorena-Vaudémont († 1455). Va ser vescomte de Rohan, de Léon i comte de Porhoët. Es va casar amb Maria de Bretanya, filla del duc Francesc I de Bretanya.

Es va oposar sovint al duc Francesc II de Bretanya del qual Maria de Bretanya era la cosina segona i la cunyada. Segons la tradició successòria bretona anterior als tractats de Guérande, pel seu matrimoni, hauria pogut esdevenir duc a la mort de la seva cunyada la duquessa Margarida de Bretanya. A la mort del Francesc II, es va aliar amb el rei de França i va conquerir una part del domini ducal (assalts a Guingamp el 1488 i 1489). Es va proclamar i es va titular llavors duc de Bretanya, el que Carles VIII li va haver de prohibir expressament.

Era, junt amb Joan de Chalon, príncep d'Orange, l'hereu presumpte de la duquessa Anna, fins que aquesta va portar al món els seus fills. La seva vida sencera va estar consagrada a acostar-se a la corona ducal.

Ascendència

Matrimoni i descendència 
Joan II, del seu matrimoni amb Maria de Bretanya, va tenir set nens: 

Francesc, mort als 18 anys en el bàndol bretó a la batalla de Saint-Aubin-du-Cormier, proposat al duc Francesc II de Bretanya com a espòs de la duquessa Anna de Bretanya;
Joan, nascut el 1476 i mort el 1505;
Jordi, mort en 1502 ;
Jaume de Rohan, bescomte de rohan, cap de la casa de Rohan, casat amb Francesca de Daillon després Francesca de Rohan-Guémené, mort sense fills;
Claudi de Rohan, bisbe de Cornualla
Anna, vescomtessa de Rohan després del seu germà Jaume, es va casar amb Pere de Rohan, fill de Pere de Rohan-Gié conegut com el mariscal de Gié.
Maria, esposa de Lluís IV de Rohan Guémené

Fonts 
 Yvonig Gicquel, Jean II de Rohan ou l'indépendance brisée de la Bretagne, Jean Picollec editor, 1994, .

Enllaços externs 
 Laurent Guitton, « Un vicomte dans la cité : Jean II de Rohan et Dinan (1488-1516) », Annales de Bretagne et des pays de l'Ouest, en línia, volum. 114, no 2, 2007.

Casa de Rohan
Comtes de Porhoët
Reis i ducs de Bretanya
Vescomtes de França
Polítics bretons